Francisco Miguel Narváez Machón, (1972, Jerez de la Frontera), futbolista andalús.
 Ramón María Narváez y Campos (Loja, 1800 — Madrid, 1868), polític i militar espanyol duc de València i President del Consell de Ministres d'Espanya